Il doppio del torneo di tennis Wiesbaden Tennis Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Viktorija Golubic e Diāna Marcinkēviča che hanno battuto in finale Julia Glushko e Mandy Minella 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Julia Glushko /  Mandy Minella (finale)
 Cecilia Costa Melgar /  Daniela Seguel (quarti di finale)

 Anastasia Grymalska /  Valentina Ivachnenko (quarti di finale)
 Viktorija Golubic /  Diāna Marcinkēviča (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Wiesbaden Tennis Open 2014